Јеленак означава:
 Јеленак, буба тврдокрилац,
али је истовремено и топоним за
 Јеленак, насељено место у општини Даниловград.